Czerna puede hacer referencia a varios lugares de Polonia:

 tres localidades del voivodato de Baja Silesia:
 Czerna, en el distrito de Bolesławiec;
 Czerna, en el distrito de Glogovia;
 Czerna, en el distrito de Środa Śląska;
 dos localidades del voivodato de Lubusz:
 Czerna, en el distrito de Żagań;
 Czerna, en el distrito de Żary;
 Czerna, una localidad del voivodato de Pequeña Polonia.